Drahtesel steht für:

 ein umgangssprachlicher, scherzhafter Begriff für Fahrrad.

 Drahtesel (Organisation), Schweizer Non-Profit-Organisation

 der Name der Zeitschrift des österreichischen Fahrradclubs ARGUS (Verkehrsverein), nunmehr (ab Übergangsjahr 2013): RADLOBBY Österreich.

 eine scherzhafte Bezeichnung für einen Oberleitungsbus, in Bezug auf dessen Fahrdraht

Siehe auch: